Bosset bezeichnet:

 Bosset, eine französische Gemeinde im Département Dordogne
 Bosset (Papua-Neuguinea), eine Stadt in der Western Province von Papua-Neuguinea
 De-Bosset-Brücke (früher Drapano-Brücke), Steinbrücke über die Bucht von Argostoli auf Kefalonia, Griechenland

Bosset ist der Familienname folgender Personen:
 Charles de Bosset (1773–1845), Schweizer Ingenieur und Inselgouverneur von Kefalonia
 Fritz Bosset (1853–1935), Schweizer Politiker (FDP)
 Louis Bosset (1880–1950), Schweizer Archäologe
 Norbert Bosset (1883–1969), Schweizer Politiker (FDP)
 Vera de Bosset (1889–1982), russische Tänzerin und Ehefrau Igor Strawinskys

Siehe auch:
Bossuet, Bousset, Bausset